Astidames el vell, poeta tràgic grec
 Astidames el jove, poeta tràgic grec